Det svenske riksdagsvalg 2006 blev afholdt 17. september 2006.

Socialdemokraterne, som inden valget var i en mindretalsregering, forsøgte at komme i en flertalsregering, men samarbejdspartnerne Miljöpartiet de Gröna og Vänsterpartiet sagde på forhånd, at de ønskede at indgå i en koalitionsregering.

På den borgerlige side havde Moderaterna, Folkpartiet, Kristendemokraterne og Centerpartiet lavet en samarbejdserklæring gennem Alliance for Sverige og ønskede at lave en koalitionsregering med lederen af Moderaterna, Fredrik Reinfeldt, som den uofficielle statsministerkandidat.

Inden valget 
Siden Riksdagsvalget i Sverige 2002 har Socialdemokraterna været i mindretalsregering med Göran Persson som statsminister mens De Grønne og Venstrepartiet har været støttepartier.

Mandatfordeling inden valget (2002-2006)

Valgkampen 

31. august 2004 mødtes lederne for de fire borgerlige partier hos Centerpartiets leder Maud Olofsson, hvor de dannede Alliance for Sverige. Ved mødet blev der dannet seks grupper, som skulle udarbejde en politisk platform for en samarbejdsregering på den borgerlige side.

Statsminister Göran Persson udløste spekulationer om at han ville trække sig, da han i marts 2004 købte en gård i Flen, men ved Socialdemokraternas landsmøde i 2005 blev han genvalgt som leder for en fireårsperiode og var dermed åbenlyse statsministerkandidat til endnu en periode.

Spionaffæren 

Den 4. september 2006 politianmeldte socialdemokraterna et dataindbrud i socialdemokraternas interne nætverk, som skulle have foregået gennem længere tid. Affæren fik flere partimedlemmer fra folkpartiet til at gå af fra deres poster.

Resultat 

Det endelig resultat fra Valmyndigheten viser fordelingen efter optællingen af samtlige 5.783 valgkredse i landet samt stemmer fra statsborgere i udlandet med videre. 6.892.009 personer var stemmeberettigede til valget.

Referencer 

Politiske valg i Sverige
Sverige 2006